Влади́мир Щерба́к:
 Щербак, Владимир Анатольевич (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Щербак, Владимир Иванович (1947—2018) — болгарский художник.